Radnički ist der Name folgender Sportvereine:

 FK Radnički 1923 Kragujevac, serbischer Fußballverein
 KK Radnički Kragujevac, serbischer Basketballverein
 RK Radnički Kragujevac, serbischer Handballverein
 FK Radnički Niš, serbischer Fußballverein
 FK Radnički Beograd, serbischer Fußballverein
 KK Radnički Belgrad, serbischer Basketballverein
 FK Radnički Obrenovac, serbischer Fußballverein
 FK Radnički Pirot, serbischer Fußballverein
 KK Radnički Novi, serbischer Basketballverein, siehe KK FMP
 FK Radnički Lukavac, bosnisch-herzegowinischer Fußballverein
 Radnički nogometni klub Split, kroatischer Fußballverein, siehe RNK Split